Badr Abdel Aziz (1980-), joueur de squash suédois ;
 Kassem Abdel-Aziz (1951-), homme politique libanais ;
  ;
 Mohamed Ould Abdel Aziz (1956-), général et homme politique mauritanien Ancien président de la Mauritanie ;
 Samira Abdel Aziz (1935-), actrice égyptienne.